Montego steht für:

 Montego (Fluss, Jamaika), ein Fluss in Jamaika
 Montego (Fluss, Portugal), ein Fluss in Portugal
 Montego Bay, eine Stadt in Jamaika

 Montego ist der Künstlername folgender Personen:

 Ernest Montego (1936–2016; eigentlich Ernst Kuhn), deutscher Jongleur
 Montego Joe (1943–2010), jamaikanischer Jazz-Perkussionist und Schlagzeuger

Montego ist der Name folgender Automodelle:

 Mercury Montego
 Austin Montego